Сен-Клема́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний захід від Діжона, 55 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2610,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Клеман на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Клеман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна